Gulistan (Perzisch:  گلستانِ) betekent letterlijk 'de tuin van de rozen' en kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Azerbeidzjan
 Sjahoemian; de oude naam van deze plaats

Iran
 Golestan

Pakistan
 Gulistan (Beloetsjistan); een plaats in Pakistan

Oezbekistan
 Guliston; een stad in Oezbekistan